Музиоль (, от ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Музиоль, Богдан (род. 1957) — восточно-германский бобслеист польского происхождения.
 Музиоль (Мусёл), Роберт (1846—1903) — немецкий музыкальный критик.
 Музиоль, Штефан (известен как Деро Гои; род. 1970) — немецкий музыкант, поэт и писатель.